Noam est prénom masculin d'origine hébraïque, forme (généralement) masculine de Noémie.

Personnes connues portant ce prénom
 Noam Chomsky (1928-), linguiste et philosophe américain
 Noam Elkies (1966-), mathématicien américain
 Noam Kaniel (1962-), chanteur et compositeur israélien
 Noam Morgensztern (1980-), comédien, musicien et technicien du son français
 Noam Shuster-Eliassi (1987-), humoriste israélienne
 Noham Mouh-Chayate (2000), jeune prodige du foot

Politique 
 Noam, parti politique d'extrême-droit israélien créé en 2009.

Notes et références 

Homonymie de prénom
Prénom hébraïque